Vajgač (otok), otok u Rusiji, u Arktičkom oceanu
Vajgač (naselje), naselje na istoimenom otoku u Rusiji